Математический символ ∘ (В Юникоде ) может означать:
 ∘ — символ композиции функций.
 ∘ — символ .
 ∘ — символ произведения Адамара.
 ∘ — один из символов для произвольной операции.
 ∘ — в языке программирования APL символ тензорного произведения двух векторов.